Dalle steht für:

 Dalle (Eschede), Ortsteil von Eschede
 Dalle, anderer Name für Dalbe, Pfahl zum Festmachen von Schiffen
 DALL-E, ein Computerprogramm, das Bilder aus Textbeschreibungen erstellen kann

Dalle ist der Familienname folgender Personen:

 Béatrice Dalle (* 1964), französische Schauspielerin
 Brody Dalle (* 1979), australische Sängerin und Gitarristin
 Franz Dalle Aste, österreichischer Opernsänger
 Maria Dalle Donne (1778–1842), italienische Medizinerin 

Siehe auch:
 Dalle Molle